Osiedle Zachodnie – grupa gospodarstw założonych przez wikingów na Grenlandii około 985 roku
 Osiedle Zachodnie (Skarżysko-Kamienna)
 Osiedle Zachodnie (Świnoujście)